

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podebreń – część wsi Dąbrowica w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Podebreń – część wsi Załuże w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin